Транслитерация русского текста латиницей, или романизация русского текста, транслитерация русского текста с кириллицы на латиницу — передача букв, слов, выражений и связанных текстов, записанных с помощью русского алфавита (кириллического), средствами латинского алфавита.

Различают настоящую транслитерацию, при которой обеспечивается однозначное восстановление первоначального кириллического текста, и практическую транскрипцию, при которой лишь ставится цель передать русский текст латинскими буквами, например, для вставки в текст на иностранном языке.

К транслитерации приходится прибегать для компьютерного ввода текстов на русском языке при наличии аппаратных или программных ограничений на ввод кириллицы.

Часто системы транслитерации ориентируются на необходимость передачи произношения русских слов носителям какого-либо языка, использующего латинский алфавит, и с этой целью использующие графемы (буквы, в том числе с диакритикой, диграфы, триграфы и т. п.) и морфологические элементы данного конкретного языка. Например, русская фамилия «Воронин» может быть передана как Voronin в тексте на английском, испанском или чешском языках, Voronine — на французском, Voronins — на латышском и Woronin — на немецком или польском.

Системы транслитерации 

Существует большое количество несовместимых между собой стандартов транслитерации, но фактически ни один из них не получил большой популярности и в действительности транслитерация чаще всего проводится без каких-либо единых стандартов.

Научная транслитерация 

Международная научная система транслитерации используется лингвистами с XIX века. Она основана на чешском алфавите, и в свою очередь легла в основу многих международных стандартов.

Государственные стандарты и приказы 
ГОСТ 16876
ГОСТ 16876-71 «Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита» был разработан Главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР. Это единственный стандарт, в котором не используются диакритические знаки. В 1978 году этот стандарт был принят СЭВ и получил обозначение СТ СЭВ 1362. Обновлялся в 1973 и 1980 годах. Существовало два варианта транслитерации. В таблице 1 применялись диакритические знаки, в таблице 2 использовались лишь сочетания базовых латинских букв, этот вариант был обязателен при обмене информацией на машиночитаемых носителях. В 2002 году заменён на ГОСТ 7.79-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом».

ГОСТ 7.79

ГОСТ 7.79-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом» — адаптация международного стандарта ISO, принятая в России и некоторых странах СНГ.

ISO 9:1995 «Transliteration of Slavic Cyrillic characters into Latin characters» — действующий стандарт, принятый Международной организацией по стандартизации. Согласно этому стандарту каждой из букв кириллических алфавитов однозначно соответствует одна буква латинского алфавита (в том числе с диакритикой), вне зависимости от положения буквы и языка первоначального текста. Стандарт позволяет транслитерировать на латиницу любой кириллический текст на любом современном языке, а потом по транслитерации восстановить оригинал. Так же, как и в ГОСТ 16876-71, существует два варианта транслитерации: система А использует диакритические знаки; система Б — лишь сочетания базовых латинских букв. Использование конкретной системы определяет орган, проводящий транслитерацию.

Системы, применяющиеся в личных документах 
Все три системы примерно одинаковы и схожи с системой Б ISO 9, ALA-LC, BGN/PCGN, однако полностью не идентичны ни одной из них, а также не согласованы между собой в отображении букв Е, Ё, И, Й, Х, Ц, Ъ, Ь, Ю, Я, что в определённых обстоятельствах может внести разночтения и путаницу.

Водительское удостоверение 
Приказом МВД от 20.07.2000 № 782 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396» (утратил силу с сентября 2016 года) была принята собственная система, используемая для транслитерации имён и географических названий в выдаваемых национальных и международных водительских удостоверениях. По желанию владельца записи латиницей могли дублироваться из загранпаспорта.

Согласно приказам МВД России от 13.05.2009 № 365 «О введении в действие водительского удостоверения» и № 995 от 20.10.2015 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», с апреля 2016 года транслитерация в водительских удостоверениях производится согласно рекомендациям ИКАО.

Заграничный паспорт гражданина РФ 
Паспорт советского образца
В заграничных паспортах советского образца применялась транслитерация на основе французского языка.

Приказ МВД 1997 года
В приказе МВД России от 26.05.1997 № 310 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления и выдачи паспортов гражданам Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (утратил силу с марта 2010 года) была установлена система транслитерации для передачи имён и фамилий в загранпаспортах на основе английского языка.

ГОСТ Р 52535.1 и приказ ФМС России
ГОСТ Р 52535.1-2006 «Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные документы. Часть 1. Машиносчитываемые паспорта» установил общие требования к заграничному паспорту гражданина Российской Федерации. В «Приложении А» стандарта отображена таблица транслитерации, которую следует использовать при передаче имён и фамилий. (ГОСТ действовал в период с 2007 по 2015 год; с 2015 года введен в действие ГОСТ Р ИСО/МЭК 7501-1-2013 «Карты идентификационные. Машиносчитываемые паспортно-визовые документы. Часть 1. Машиносчитываемый паспорт».)

Согласно приказу ФМС России от 03.02.2010 № 26 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, и по исполнению государственной функции по их учёту» эта система должна была применяться в оформлении заграничных паспортов. По заявлению гражданина и при предоставлении необходимых подтверждающих документов, вместо этой системы могло использоваться написание, соответствующее предоставленным документам (паспорт, вид на жительство, виза и т. д.). В 2012 году данный приказ был признан утратившим силу, и с октября 2012 года данная система в паспортах больше не применялась.

Приказ МИД 2020 года
Согласно приказу МИД РФ от 12.02.2020 № 2113, фамилия транслитерируется путем замещения русских букв латинскими (рекомендованная таблица соответствий приведена в приложении).

Международный стандарт, рекомендованный ИКАО
В приказе ФМС России 15.10.2012 № 320 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации», указывается, что транслитерация (простое замещение русских букв на латинские) производится в соответствии с рекомендованным ИКАО международным стандартом. Описание рекомендаций по транслитерации включено в документ «Doc 9303. Машиносчитываемые проездные документы» (часть 3 «Спецификации, общие для всех МСПД», раздел 6, блок B «Транслитерация кириллических знаков»). Также Административный регламент допускает внесение в паспорт информации о владельце паспорта буквами латинского алфавита в соответствии с представленными (заявителем) документами.

Международные телеграммы 
При составлении международной телеграммы, исходящей из России на русском языке, её текст необходимо писать латинскими буквами. Для этого должна использоваться таблица транслитерации, определённая Инструкцией о порядке обработки международных телеграмм в отделениях связи, утвержденной Министерством РФ по связи и информатизации в 2001 году.

Географические названия 
Система транслитерации ООН
Система транслитерации ООН разработана Группой экспертов ООН по географическим названиям (ГЭГНООН) и была официально принята в 1987 году на Пятой конференции ООН по стандартизации географических названий в Монреале. Рекомендована для транслитерации географических названий и может использоваться при изготовлении карт. Практически идентична ISO/R 9 и ГОСТ 16876-71, однако отличается от ГОСТ 7.79-2000 в отображении букв Щ, Ю, Я.

Система BGN/PCGN
Система BGN/PCGN — стандарт, принятый Комиссией по географическим названиям США (в 1944 году) и Постоянным комитетом по географическим названиям Великобритании (в 1947 году) для передачи географических названий. Является по существу стандартизацией сложившейся практики передачи русских имен и хорошо понятен носителям английского языка. В стандарте не используются диакритика или необычные буквы за исключением буквы ë. В строгой версии стандарта средняя точка (•) может использоваться для того, чтобы избежать неоднозначностей. Система схожа с системой Британской академии 1917-го года.

На практике часто используется упрощенная версия стандарта, в которой буква ё передается как yo, окончания -ий и -ый упрощаются до -y (а не -iy и -yy), и опускаются апострофы, передающие буквы ь и ъ. Подобная система с некоторыми изменениями принята для передачи русских имен и названий в Wikipedia:Romanization_of_Russian|английской Википедии.

Дорожные знаки
Для транслитерации названий на дорожных знаках применяется ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (приложение Г, таблицы Г.4 и Г.5).

Библиотечные системы

ALA-LC 

Система транслитерации Американской ассоциации библиотек и Библиотеки Конгресса — используется библиотеками США, Канады и Великобритании с 1975 года (обновлен в 1997 году). Имеет две версии — практическую и строгую. В последней используются диакритические знаки, а буквы некоторых диграфов соединяются вверху дужкой.

Британский стандарт 
BS 2979:1958 — основная система, использующаяся издательством Oxford University Press и применявшаяся Британской библиотекой до 1975 года.

ГОСТ Р 7.0.34 
ГОСТ Р 7.0.34-2014 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом» рекомендован для применения в библиотечном и издательском деле, основан на ГОСТ 7.79-2000.

ISO 9:1995 

Система однозначной транслитерации знак в знак, позволяя точно передавать транслитерацию с кириллицы и обратно без распознавания языка. Широко используется в каталогах европейских библиотек.

Сравнительная таблица систем транслитерации

Системы транслитерации на основе конкретных языков 
Существуют также традиционные системы, построенные с учётом особенностей конкретного языка. Активно применялись до середины XX века до принятия международных систем. Немецкая используется в немецкой Википедии и в немецких изданиях (например, в Дудене). Французская применялась в загранпаспортах советского образца.

См. также 
 Научная транслитерация кириллицы
 Транслит (стихийная практика передачи русского языка латиницей в СМС и компьютерной сфере)
 Русская латиница (предложения по переходу русского языка на латинский алфавит)
 Латинизация (кампания по переводу письменностей народов СССР на латиницу, проводившаяся в 1920—1930-е годы)
 Романизация (передача нелатинской письменности средствами расширенного латинского алфавита)
 Практическая транскрипция
 Транслитерация болгарского алфавита латиницей

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 G. Gerych. Transliteration of Cyrillic Alphabets // Ottawa University, April 1965. 126 pp.

Ссылки 
 Translit.ru — транслитератор с кириллицы в латиницу и обратно для разных языков, аналоги
 Транслитератор русских имен собственных по правилам Госдепартамента США
 Коллекция правил транслитерации для различных алфавитов
 Упрощённая и оптимизированная транслитерация русского алфавита
transliteration — автоматический транслитератор различных языков на латиницу и обратно с использованием различных систем транслитерации
Transliteraciya.ru  — онлайн сервис транслитерации

Документы 
 Система транслитерации ООН 1987 (оригинальный документ — Fifth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Montreal, 18—31 August 1987. Vol. I // Report of the Conference, pp. 40—41)
 ALA-LC Romanization Table for Russian
 Searching for Cyrillic items in the catalogues of the British Library: guidelines and transliteration tables
 Romanization System for Russian. BGN/PCGN 1947 System

Русский
Русская письменность